Рубанович — фамилия:
 Рубанович, Анатолий Михайлович (1909—2004) — советский кинооператор, фронтовой кинооператор. Заслуженный деятель искусств РСФСР
 Рубанович, Виктор Евгеньевич (1933—2007) — русский писатель-пародист.
 Рубанович, Илья Адольфович (1859—1922) — русский революционер, публицист, народник, учёный-физик, педагог.
 Рубанович, Николь (род. 1998) — израильская тяжелоатлетка.